San Juan megye (Colorado)
 San Juan megye (Új-Mexikó)
 San Juan megye (Utah)
 San Juan megye (Washington)